Перша ліга СРСР з футболу 1972 — другий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 20 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Пахтакор» (Ташкент). Чемпіонат тривав з 6 квітня по 4 листопада 1972 року.

Підсумкова таблиця

Результати

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі.

 «Пахтакор»: Юрій Пшеничников, Берадор Абдураїмов, Михайло Ан, Юрій Басов, Віктор Варюхін, , , Юрій Іванов, Борис Іщенко, В'ячеслав Кузьмін, Анатолій Лисаковський, В'ячеслав Солохо, Володимир Федоров, Васіліс Хадзіпанагіс, Володимир Штерн.

 «Шахтар»: Юрій Дегтярьов, Володимир Білоусов, Олександр Васін, Юрій Губич, Геннадій Денисенко, Юрій Дудинський, Володимир Захаров, Віктор Кащей, Леонід Ключик, Анатолій Коньков, Віктор Прокопенко, Володимир Сафонов, Сергій Шкляр, Валерій Яремченко.

 «Чорноморець»: Семен Альтман, Мераб Асіташвілі, Віктор Боровиков, Леонід Буряк, Володимир Бутенко, Євген Дерев'яга, Сергій Звенигородський, Віктор Зубков, Сергій Круликовський, Віктор Маслов, Валерій Москвичов, Володимир Нечаєв, Віталій Сиром'ятников, Віктор Томашевський, Анатолій Шепель.

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:
 «Шахтар» (Донецьк) — Віктор Прокопенко (10), Олександр Васін (9), Анатолій Коньков (9). 

 «Чорноморець» — Анатолій Шепель (21), Володимир Бутенко (12), Леонід Буряк (8), Сергій Звенигородський (5).

 «Металург» — Еміль Губаній (12), Микола Куличенков (8), Віктор Кутін (5), Віктор Єременко (5).

 «Металіст» — Валерій Бокатов (10), Олександр Борисенко (6).

 «Кривбас» — Олег Усов (11), Віктор Колодін (6), Станіслав Вовк (5), Владислав Іщенко (5).

Примітки

Посилання 
 Перша ліга - 1972 
 Перша ліга - 1972   
 Soviet Union 1972  

72
СРСР